

Patronyme 

  (1876-1940), général français ;
André Marie Chauvin (1891-1981), général français né à Commercy ;
 Antoine Chauvin (1898-1932), avocat québécois ;
 Auguste Chauvin (1810-1884), peintre belge ;
 Auguste Joseph Marius Chauvin (1869-1945), homme politique français ;
 Derek Chauvin (né en 1976), policier américain condamné pour le meurtre de George Floyd en mai 2020 ;
 Dori Chauvin (1899-1979), organiste, compositeur et professeur de musique français ;
 Étienne Chauvin (1640-1725), protestant français ;
 François-Augustin Chauvin-Hersant (1756-1836), homme politique français ;
 Gabriel Chauvin (1895-1965), sculpteur français ;
 Georges Chauvin (1885-1953), homme politique français, élu d'Évreux ;
 Guillaume Chauvin (1422-1484), chancelier de Bretagne ;
 Hélène Chauvin (????-1924), comédienne et courtisane française ;
 Henry Noël Chauvin (1871-1948), avocat et homme d'affaires québécois ;
 Ingrid Chauvin (née en 1973), comédienne française de télévision ;
 Jean Chauvin (1889-1976), sculpteur français ;
 Jean Auguste Chauvin de Bois-Savary (1769-1834), homme politique français ;
 Jean-René Chauvin (1919-2011), militant trotskiste, résistant et déporté français ;
 Jean-Sébastien Chauvin, critique de cinéma et réalisateur français ;
 Jeanne Chauvin (1862-1926), première femme avocate française ;
 Julien Chauvin (né en 1979), violoniste et directeur musical ;
 Léon-Adolphe Chauvin (1861-1904), avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Lilyan Chauvin (1925-2008), actrice française ;
 Marie-Thérèse Chauvin dite Sylviac (1863-1947), actrice française ;
 Nicolas Chauvin, soldat napoléonien imaginaire devenu le symbole du chauvinisme (une forme de patriotisme excessif) ;
 Pierre Chauvin (1806-1867), homme politique français ;
 Pierre de Chauvin (avant 1575-1601), capitaine, organisa une expédition en Nouvelle-France ;
 Pierre Chauvin de La Pierre, capitaine, commandant de Québec en 1609 et 1610 ;
 Rémy Chauvin (1913-2009), biologiste et entomologiste français ;
 René Chauvin (1860-1936), homme politique français ;
 Robert Chauvin (1920-1942), aviateur français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Victor Chauvin (1844-1913), professeur écrivain belge francophone ;
 Yves Chauvin (1930-2015), chimiste français.

Toponyme 

 Chauvin, un village de la province de l'Alberta ;
 Canton Chauvin, un canton du territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la municipalité régionale de comté La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Lac-Ernest-Chauvin, un territoire non organisé de la MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec ;
 Lac Chauvin, un lac situé au Lac-au-Brochet (territoire non organisé), région administrative de La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec ;
 Zec Chauvin, une zone d'exploitation contrôlée, située dans le territoire non organisé du Mont-Valin, de la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

 Chauvin, une ville de l'État de la Louisiane

Odonyme 

 rue Chauvin, dans le centre-ville de Nantes, en France.

Voir aussi 
 Chauvinisme

Patronyme français